San Canuto è il nome di due santi danesi:

 San Canuto IV di Danimarca (1043-1086), re di Danimarca dal 1080 alla morte. Fu proclamato santo nel 1101 da papa Pasquale II;
 San Canuto Lavard (1096-1131), duca dello Schleswig, figlio del re di Danimarca Eric I, proclamato santo nel 1169 da papa Alessandro III.